Compass nebo COMPASS může být:

 BeiDou – čínský globální družicový navigační systém
 Tokamak COMPASS – největší český tokamak